Rhopalosomatidae är en familj av steklar. Rhopalosomatidae ingår i överfamiljen Vespoidea, ordningen steklar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Rhopalosomatidae 2 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Steklar
Rhopalosomatidae